Caprarica di Lecce – comune in provincia di Lecce
Caprarica del Capo – quartiere ed ex frazione di Tricase in provincia di Lecce
Antonio Caprarica (Lecce, 1951) – giornalista e scrittore italiano